Centre (Alabama), een plaats in de Verenigde Staten
 Centre (Burkina Faso), een regio in Burkina Faso
 Centre-Val de Loire, een regio in Frankrijk
 Centre (Haïti), een departement van Haïti
 Centre (Kameroen), een provincie van Kameroen
 Kiesdistrict Centre, een kiesdistrict in Luxemburg
 Centre of Center, een aanvaller in het ijshockey

Zie ook
 Centre County, een county in Pennsylvania in de Verenigde Staten